Nigerias kvindefodboldlandshold, kælenavn Super Falcons er Nigeria fodboldlandshold for kvinder og kontrolleres af Nigerias fodboldforbund.

Verdensmesterskaber

Olympiske lege

Afrikamesterskabet

Aktuel trup 
Følgende 23 spiller, er blevet indkaldt til den nigerianske VM-trupp 2019 i Frankrig.

Head coach:  Thomas Dennerby

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside 
 FIFA profil 

Kvindefodboldlandshold
Kvindefodboldlandshold